Markusgrün bezeichnet mehrere Orte

 Markusgrün (Weischlitz), bis 1908 Marxgrün, im Zuge der Grenzsicherung der DDR nach 1961 devastierte Siedlung des Ortsteils Heinersgrün der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Markusgrün, deutscher Name für Podlesí (Dolní Žandov), Ortsteil von Dolní Žandov, Okres Cheb, Tschechien